Cryptogonimus är ett släkte av plattmaskar. Cryptogonimus ingår i familjen Cryptogonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cryptogonimus